synonim rodzaju ryb z rodziny luszczowatych – conodon
 człowiek, który dokonał aktu porzucenia wiary religijnej (apostazji)
 Julian Apostata